Кипрский карликовый бегемот () — вымерший вид бегемотов, обитавший на острове Кипр от эпохи плейстоцена вплоть до раннего голоцена.

Изучив соотношения изотопного состава кислорода-18 и кислорода-16 у 12 костей и восьми зубов кипрских карликовых бегемотов Phanourios minor из Айя-Напы, учëные пришли к выводу о том, что во времена позднего дриаса около 12 тыс. л. н. палеоклимат на Кипре существенно не отличался от современного.

Описание 
Кипрский карликовый бегемот достигал массы в 200 кг и напоминал ныне существующего карликового бегемота, но в отличие от последнего уменьшение размера кипрского бегемота было вызвано явлением островной карликовости из-за ограниченного пространства среды обитания. Этим объясняется появление таких ныне вымерших животных, как кипрский карликовый слон, карликовый мамонт, мадьярозавр и даже Homo floresiensis.

Впервые был описан в 1822 году французским палеонтологом Ансельмом Гаэтаном Демаре. Высота кипрского бегемота была 76 см, длина — 121 см.

Несмотря на название, в период 11—9 тысяч лет назад карликовый бегемот был самым крупным животным Кипра. Он был травоядным зверем, который, благодаря своему размеру, не знал естественных хищников.

Раскопки на Кипре, в особенности в районе Aetokremnos недалеко от Лимасола, показали, что карликовый бегемот сосуществовал с современным человеком и, возможно, именно ранняя колонизация острова человеком привела к исчезновению карликового бегемота.

На острове Крит обитал критский карликовый бегемот (Hippopotamus creutzburgi), напоминавший кипрского, но вымерший ещё в плейстоцене.

См. также 
 Карликовый бегемот
 Критский карликовый бегемот
 Кипрский карликовый слон
 Мадагаскарский карликовый бегемот
 Европейский бегемот
 Островная карликовость

Примечания

Ссылки 
 
 Masseti, M., Did endemic dwarf elephants survive on Mediterranean islands up to protohistorical times? in Cavarretta, Gioia, Mussi & Palombo, La terra degli Elefanti, The World of Elephants (Rome, 2001) pp. 402—406
 Davies, P., & Lister, A. M., Palaeoloxodon cypriotes, the dwarf elephant of Cyprus: size and scaling comparisons with P. falconeri (Sicily-Malta) and mainland P. antiquus in Cavarretta et al., op. cit. pp. 479—480
 Palombo, M. R., Endemic elephants of the Mediterranean Islands: knowledge, problems and perspectives in Cavarretta et al., op. cit.

Млекопитающие плейстоцена
†
†
Вымершие бегемотовые
Фоссилии, описанные в 1822 году